Антоніо Бустаманте, Санчес де Бустаманте-і-Сірвен Антоніо (ісп. Antonio Sanchez Bustamante y Sirven; 13 квітня 1865(18650413), Гавана, Куба — 24 серпня 1951, Гавана) — відомий  юрист-міжнародник, професор Гаванського університету, сенатор Куби.
 Александр Бустаманте, Вільям Александр Кларк Бустаманте (англ. William Alexander Clarke Bustamante, 24 лютого 1884 — 6 серпня 1977) — державний і політичний діяч держави Ямайка.
 Хосе Бустаманте, Хосе Бустаманте Мірамонтес (ісп. José Bustamante Miramontes, 1 січня 1907, Ла-Пас, Болівія — дата смерті невідома) — болівійський футболіст.
 Кодекс Бустаманте — міжнародний договір, метою якого була кодифікація міжнародного приватного права на території Америки. 
 Мануель Базіліо Бустаманте, Мануель Базіліо Бустаманте Піріс (Сан-Карлос, 20 червня 1785 - Монтевідео, 11 листопада 1863)  — уругвайський політик.